O Desafio Internacional de Tênis de 1927 foi a 23ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Germantown Cricket Club, na Filadélfia, contra o vencedor da disputa interzonas. A França pôs fim a sete anos de hegemonia americana.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzona

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1927
1927 no desporto